Бона (1494—1557) — королева Польщі, дочка герцога Міланського, друга дружина короля Сигізмунда I.
 Бона Маргарита Савойська (1896—1971) — дружина принца Баварського Конрада.
 Бона Савойська (1449—1503) — дочка савойського герцога Людовіка I Великодушного, в заміжжі — герцогиня Міланська, дружина Галеаццо Марія Сфорца.

 Бона (Замкова гора) — гора у місті Кременець (Україна).
 Бона — гора на Алясці (США).
 Бона — канал у Берестейській області (Білорусь).
 Бона — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте (Франція).

Інше 
 Бона Деа — римська богиня родючості й достатку.

Див. також 
 Бонн
 Бони
 Бон